Velika nagrada Španije 1927 je bila tretja dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1927. Odvijala se je 31. julija 1927 na dirkališču Circuito Lasarte.

Rezultati

Dirka

 Najhitrejši krog: Robert Benoist 7:33

Viri
www.teamdan.com  

1927
Sezona Velikih nagrad 1927